Etherische olie
 Essence (tijdschrift), een magazine voor Afro-Amerikaanse vrouwen
 Essence (A Guy Called Gerald), een muziekalbum uit 2000
 Essence (Lucinda Williams), het vierde studioalbum van Lucinda Williams, uitgegeven in 2001
 Essence (merk), een cosmetica merk.
 Essence (Wizkid)